Paine kan avse:

Efternamn
 Charles Paine (1799–1853), amerikansk politiker, whig, guvernör i Vermont
 Elijah Paine (1757–1842), amerikansk jurist och politiker 
 Halbert E. Paine (1826–1905), amerikansk militär och politiker, republikan, kongressrepresentant för Wisconsin
 John Paine (sportskytt) (1870–1951), amerikansk sportskytt
 John Knowles Paine (1839–1906), amerikansk tonsättare 
 Roxy Paine (född 1966), amerikansk konstnär 
 Sumner Paine (1868–1904), amerikansk sportskytt
 Thomas Paine (1737–1809), brittisk-amerikansk radikal skriftställare

Förnamn
Paine Wingate, en amerikansk politiker, jurist och pastor 1739 - 1838

Geografi

Antarktis 

 Mount Paine,

Chile 

 Paine (kommun), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Maipo, 
 Paine (ort), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Maipo, 

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor